Maryse est un nom propre qui peut faire référence à :

Prénom 
Un prénom féminin porté par :
 Maryse Barbance, une écrivaine québécoise.
Maryse Bastié (1898-1952), une aviatrice française.
Maryse Bergé-Lavigne (1941-), une personnalité politique française PS.
Maryse Choisy (1903-1979), une écrivaine française.
Maryse Condé (1937-), une écrivaine française. 
Maryse Dubuc (1977-), une scénariste de bande dessinée québécoise.
Maryse Dumas (1953-), une syndicaliste française CGT.
Maryse Esterle-Hedibel (1951-), une sociologue française.
Maryse Ewanje-Epée (1964-), une athlète française.
Maryse Gildas (1940-), une animatrice de radio et de télévision.
Maryse Hilsz (1903-1946), une militaire et une pionnière de l'aviation française.
Maryse Joissains-Masini (1942-), une femme politique française UMP.
Maryse Lafont (1918-2001), une poétesse française. 
Maryse Lassonde (1954-), une professeure en neuropsychologie  québécoise.
Maryse Legagneur, une réalisatrice et scénariste québécoise.
Maryse Marpsat (1951-), une statisticienne  et sociologue française.
Maryse Ouellet (1983-), une mannequin et une catcheuse professionnelle canadienne.
Maryse Pelletier (1947-), une comédienne  et écrivaine  québécoise.
Maryse Wolinski, une journaliste  et écrivain  française. 
Marysette Agnel (1926), une skieuse alpine française.
et plus généralement : Index de toutes les Maryse

Ustensile 
Le nom professionnel des spatules (ustensile de cuisine) utilisées pour racler les récipients tels que casserole, bol, cul-de-poule, etc. Voir aussi Corne.

Recette 
Maryse est aussi le nom d'une recette évoquée dans l'art culinaire français  sorte de gâteau à pâte feuilletée, crème et meringue suisse.

Cinéma 
 Maryse, film de Camille de Morlhon sorti en 1917

Notes et références